Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи (), также Сицзиньпини́зм () или Сии́зм () — идеологическая система, основанная на трудах и речах генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина. Впервые упомянута в 2017 году на 19-й всекитайском съезде КПК, где была включена в конституцию китайской компартии. На первой сессии национального народного конгресса 11 марта 2018 года в преамбулу Конституции КНР была внесена поправка, упоминающая идеи Си.

История 
18 октября 2017 года на 19-м съезде КПК генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул идею о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, дополняющую прежние концепции социализма с китайской спецификой.

24 октября 2017 года на 19-м съезде КПК идея Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху была официально внесена в Устав КПК. Впервые со времен Мао Цзэдуна это произошло до истечения сроков полномочий генсека ЦК. По степени влияния на страну Си Цзиньпин сравнялся с основателем КНР Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, а его идеи по уровню важности для КНР оказались сопоставимы с «марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития».

11 марта 2018 года, на первой сессии ВСНП 13-го созыва была принята поправка в Конституцию КНР, в результате которой идея Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху была официально включена в Конституцию КНР.

Идеи 
Сицзиньпинизм формулируют в «десяти определениях» (теоретических принципах) и «четырнадцати укреплениях» (практических принципах).

 Теоретические принципы («десять определений»)
 Определение «основы и движущей силы социализма с китайской спецификой»: руководства коммунистической партии, в рядах которой необходимо усилять принципы «четырёх сознательностей» (политической сознательности, осознания целостной ситуации, подчинения ядру партии и следования общей линии), «четырёх уверенностей» (уверенности в методах, теории, системе и культуре), «двух поддержаний» (поддержания авторитета Си Цзиньпина и авторитета центрального комитета партии).
 Определение «миссии социализма с китайской спецификой»: модернизации социализма и материального благополучия китайской нации
 Определение «главного противоречия в новой эпохе Китая»: непоспевания и несоответствия текущего развития растущим нуждам населения
 Определение «пятиединого строительства социализма с китайской спецификой»: экономического, политического, культурного, общественного и экоцивилизационного; а также «четырёх всесторонних аспектов»: всесторонней модернизации общества, углубления реформ, верховенства права, партийной дисциплины
 Определение «основной цели всеобъемлющих глубоких реформ»: улучшения и развития социализма с китайской спецификой
 Определение «правовой системы социализма с китайской спецификой»: обеспечивающей верховенство права и строящей правовое социалистическое общество
 Определение «экономической системы социализма с китайской спецификой»: поддерживающей рынок в роли распределителя ресурсов и укрепляющей роль государства для обеспечения инновационного, гармоничного, зелёного, открытого и всеобщего развития
 Определение «концепции усиления армии в новую эпоху»: формирования дисциплинированных, победоносных и подчинённых партии вооружённых сил
 Определение «концепции международных отношений с китайской спецификой»: служащих интересам народа, поддерживающих развитие человечества, продвигающей новый тип международных отношений и идею сообщества единой судьбы человечества
 Определение «стратегии партийного управления и партийных проектов новой эпохи»: политического, идеологического, методологического, дисциплинарного проектов; объединения рядов, всеобщей борьбы с коррупцией, глобальных внутренних изменений, ведущих ко глобальным общественным реформам

 Практические принципы («четырнадцать укреплений»)
 Укрепление «предводительства компартии во всех формах труда», включая политический, военный, общественный и научный
 Укрепление «народно-ориентированного подхода», определяющей роли народа в историческом процессе
 Укрепление «всеобъемлющих глубоких реформ» в рамках социализма и марксизма
 Укрепление «новых, основанных на науке идей» ради инновационного, гармоничного, зелёного, открытого и всеобщего развития
 Укрепление принципа «народ — хозяин страны», под руководством коммунистической партии
 Укрепление «верховенства права» для гарантии воплощения социализма с китайской спецификой
 Укрепление «базовых ценностей социализма», использование культуры как мощной силы для развития народа и страны
 Укрепление «лучшего качества жизни населения» как основной цели развития страны
 Укрепление «гармоничного сосуществования человека с природой», разумного использования ресурсов и защиты окружающей среды
 Укрепление «комплексной национальной безопасности»
 Укрепление «предводительства компартии над Народно-освободительной армией Китая», чтобы сохранить достижения борьбы «двух столетних юбилеев» (столетия основания партии в 2021 году и столетия основания КНР в 2049 году)
 Укрепление принципа «одна страна, две системы» и последовательное объединение страны, поддержание процветания Гонконга и Макао, вместе с укреплением центральной власти над ними и органичной их интеграцией в Китай
 Укрепление «формирования сообщества единой судьбы человечества»
 Укрепление «дисциплины и самоулучшения в рядах коммунистической партии», неукоснительного следования партийной конституции.

Влияние и оценки 
В китайских документах сицзиньпинизм называется продолжением идеологий Компартии: марксизма-ленинизма, маоизма, теории Дэн Сяопина, концепции трёх представительств, научного взгляда на развитие.

Элементы речи Си Цзиньпина 2017 года широко внедряются в китайской пропаганде. В ноябре 2017 года больше сотни китайских режиссёров, актёров и певцов собрались в Ханчжоу для изучения отчёта о 19-ом конгрессе, где были провозглашены идеи Си. В декабре 2017 года слово «Новая эпоха» было включено в десятку самых распространенных слов в китайских СМИ. В июле 2018 года вагоны метро в Чанчуне были расписаны цитатами Си в честь 97-й годовщины основания партии. В январе 2019 года Alibaba Group выпустила приложение «Изучай Си и укрепляй страну» () для изучения идеологии Си. В середине 2021 года министерство образования Китая объявило, что сицзиньпинизм будет преподаваться с начальных классов школ.

В марте 2018 г. доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Элеонора Пивоварова в своей статье отметила: «Вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху, по словам лидеров КНР, означает, что китайская нация, пережившая с начала периода новой истории неисчислимые бедствия, „встала на ноги, стала жить лучшей жизнью“ и превращается в сильную и могучую нацию, идущую навстречу светлым перспективам великого возрождения».

См. также 
 Социализм с китайской спецификой

Примечания 

Политика Китая
Коммунистическая партия Китая
Си Цзиньпин